Shanghai Masters 2018 – nierankingowy turniej snookerowy sezonu 2018/2019. Został rozegrany w dniach 10–16 września 2018 w Regal International East Asia Hotel w Szanghaju (Chiny). Zwyciężył broniący tytułu Ronnie O’Sullivan pokonując w finale Barry’ego Hawkinsa 11:9.

Nagrody 
Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 100 000 £
Półfinalista: 60 000 £
Ćwierćfinalista: 30 000 £
Runda 2: 15 000 £
Runda 1: 7500 £

Najwyższy break turnieju: 5000 £

Łączna pula nagród: 725 000 £

Wyniki

Runda 1 
Do 6 frame’ów

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 140, 135, 122, 113, 111  Ronnie O’Sullivan
 140, 134  Stuart Bingham
 138, 100  Ding Junhui
 138  Luca Brecel
 136  John Higgins
 135, 131, 114, 100  Kyren Wilson
 134, 132, 125, 114, 103, 101, 100  Barry Hawkins
 134, 110, 100  Anthony McGill

 133  Yan Bingtao
 130, 100  Ryan Day
 128  Judd Trump
 128  Liang Wenbo
 114, 113  Stephen Maguire
 107, 103  Neil Robertson
 103  Mark Williams
 102  Mark Allen

Linki zewnętrzne 
 Shanghai Masters 2018 w serwisie snookerworld.pl

Przypisy 

Shanghai Masters (snooker)
2018 w sporcie
2018 w Chinach